Schoenomyza är ett släkte av tvåvingar. Schoenomyza ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Husflugor
Schoenomyza